Новое Высокое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новое Высокое — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Новое Высокое — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Новое Высокое — деревня в Кадомском районе Рязанской области.

См. также 
 Высокое
 Старое Высокое